

Geografia 
 Ip – comune della Romania nel distretto di Sălaj

Sigle 
 Infermiere Professionale
 Instruction pointer – registro della CPU che indica l'istruzione corrente
 Integer programming – programmazione lineare intera
 Intellectual Property – proprietà intellettuale
 International Protection – in elettrotecnica, grado di protezione delle apparecchiature elettriche da corpi solidi e liquidi.
 Ion plating – modalità di ricopertura di una superficie da trattare.

Codici 
 IP – codice vettore IATA di Atyrau Air Ways
 IP – codice FIPS 10-4 dell'Isola Clipperton

Fisica 
 IP – corrente di Planck

Informatica 
 Internet Protocol – protocollo di rete usato su Internet e in altre reti
 Indirizzo IP – numero che identifica univocamente i dispositivi collegati con una rete informatica che utilizza lo standard Internet Protocol
 Suite di protocolli Internet – lo stack completo dei protocolli basati su IP.

Sport 
 IP – nelle statistiche del baseball e del softball, riprese lanciate (innings pitched)

Aziende 
 IP – marchio del Gruppo api utilizzato per la distribuzione di carburanti.